Reinersdorf ist der Name folgender Ortschaften:
 Reinersdorf (Gemeinde Heiligenbrunn), eine Katastralgemeinde von Heiligenbrunn im Burgenland, Österreich
 Reinersdorf (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach, Landkreis Meißen, Sachsen
 Reinersdorf (Weisendorf), Ortsteil der Gemeinde Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Reinersdorf, bis 1924 Niedzwedzen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedzie (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Komorzno, Dorf im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln, Polen